Клосиньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Клосиньский, Януш (1920—2017) — польский актёр и театральный режиссёр.
 Клосиньский, Эдвард (1943—2008) — польский кинооператор.
 Клосиньский, Александр (1892—1974) — польский общественный деятель.